Abdallah – nome proprio di persona arabo maschile
 Hakim Abdallah – calciatore malgascio
 Kassim Abdallah Mfoihaia – calciatore comoriano
 Mohamed Abdallah – allenatore di calcio ed ex calciatore sudanese
 Mostafa Mohamed Ahmed Abdallah, noto semplicemente come "Mostafa Mohamed" – calciatore egiziano
 Najm Eldin Abdallah Abdelgabar – calciatore sudanese
 Nia Abdallah – taekwondoka statunitense